Häggholmen is een aanduiding voor een aantal eilanden en schiereilanden binnen Zweden. Hägg zou daarbij kunnen staan voor de Gewone vogelkers of een verbastering van Ek hetgeen een oud Zweeds woord is voor boerderij. Sommige (schier-)eilanden liggen zo afgelegen dat de laatste betekenis niet kan kloppen. Holmen betekent rotseiland.
Häggholmen (Ekerö)
Häggholmen (Kalixrivier)
Häggholmen (Kalix-archipel)
Häggholmen (Överkalix)
Häggholmen (Piteå)